Simão est un prénom portugais. Il peut désigner :

Patronyme 

 Catarina Simão (née en 1972), artiste contemporaine.
 Reinaldo Vicente Simao (né en 1968) est un footballeur.
 David Simão (né en 1990) est un footballeur.

Prénom 
 Simão Sabrosa dit Simão (né en 1979) est un footballeur.
 Simão Mate Junior dit Simão (né en 1988) est un footballeur.

Toponymie 
 São Simão de Gouveia est une paroisse (freguesia) dans la municipalité d'Amarante au Portugal.
 São Simão de Litém est une freguesia portugaise se trouvant dans le District de Leiria.
 District de Simao est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.
 Simao ancien nom de la ville de Pu'er.

Homonymie de patronyme